Э́ннис Эсме́р (, , род. 29 декабря 1978, Анкара) — канадский актёр и сценарист турецкого происхождения.

Ранние годы 
Эсмер родился в Анкаре, Турция и переехал в Торонто, Канада в возрасте трёх лет. Он прослушал программу по изящным искусствам в средней школе Эрл Хейг и изучал театр и актёрское мастерство в Йоркском университете.

Карьера 
Эсмер стал известен как ведущий недолго просуществовавшего «Торонто-шоу» на телеканале Toronto 1 в 2003 году. Он играл роли во многих телевизионных сериалах, среди которых «Читающий мысли», «Тайные операции», «Расследование Мёрдока», «Дерзкий Лос-Анджелес», «Слепая зона» и «Красные дубы»; кроме того он сыграл в фильме «Молодёжная лихорадка».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Йоркского университета
Киноактёры Канады